O Académica ganhou a zona norte e o Olhanense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1972 em Portugal
Futebol de 1973 em Portugal